Зимний сад:

 Зимний сад — отапливаемое помещение с естественным освещением, предназначенное для размещения экзотических и незимостойких растений.
 Зимний сад — памятник архитектуры XIX века, входит в состав Гомельского дворцово-паркового ансамбля. 
 Зимний сад — немецкий короткометражный фильм, снятый Максом Складановским в 1895 году
 Зимний сад — популярная песня и одноимённый альбом певца А. Глызина.